Tiessen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Tiessen (1871–1949), deutscher Geograph, lehrte in Berlin
 Hans Tiessen (1861–1932), deutscher Jurist, 1912–1919 Bürgermeister in Königsberg
 Hans-Jakob Tiessen (* 1948), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker und Manager
 Heinz Tiessen (1887–1971), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Manfred Jakubowski-Tiessen (* 1948), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Tiessen (1930–2017), deutscher Verleger

Siehe auch:

 Thiessen
 Thießen (Begriffsklärung)